Piolho-verde-do pessegueiro, afídio-verde-do-pessegueiro, afídeo-verde-do-pessegueiro ou pulgão-verde-do-pessegueiro é o nome vulgar dado às seguintes espécies de afídio:
 Hyalopterus arundinis
 Myzus persicae

Desambiguação